

Toponyme

Kalverdijk, village de la commune de Harenkarspel en Hollande-Septentrionale
 Kalverdijk, hameau de la commune de Hulst, en Zélande